Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, (skrót. WSL) - organizacja pozarządowa zapoczątkowana 16 grudnia 2011 w Poznaniu. W 2012 została zarejestrowana jako stowarzyszenie.

Działalność WSL skupia się m.in. na obronie obronie praw mieszkańców narażonych na utratę swojego lokalu, zagrożonych nadmiernym wzrostem czynszu i tzw. dziką eksmisją czyli siłowym pozbawieniem dostępu do zajmowanego lokalu, bez pomocy komornika. Stowarzyszenie oferuje bezpłatną pomoc prawną, wparcie w procedurach administracyjnych oraz bierze udział w bezpośrednich interwencjach w sprawach lokatorskich na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego.

Początek działalności organizacji był bezpośrednio związany z dwoma wydarzeniami. 25 października 2011 środowisko anarchistyczne podjęło nieudaną próbę blokady eksmisji małżeństwa Jenczów zamieszkałych przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu. 28 października doszło do demonstracji mieszkańców kamienicy położonej przy ul. Piaskowej ponownie wspieranych przez anarchistów. W tych okolicznościach mieszkańcy kamienicy wraz z członkami lokalnej Federacji Anarchistycznej podjęli decyzję o powołaniu komitetu założycielskiego stowarzyszenia.

Działalność 
Działalność Stowarzyszenia skupia się przede wszystkim na organizacji protestów i demonstracji, blokowaniu eksmisji i nagłaśnianiu historii lokatorów. WSL Pomaga również lokatorom w kontaktach z urzędami, prowadzi rozmowy mediacyjne z władzami miasta i organizuje spotkania lokatorskie, które mają jednoczyć środowisko osób pokrzywdzonych przez system polityki mieszkaniowej, w tym przez reprywatyzację. W Poznaniu, Stowarzyszenie działa również na rzecz integracji środowiska Romów z "koczowiska" przy ul. Lutyckiej.

W 2022 r., nakładem wydawnictwa Bractwo Trojka wydana została publikacja Stop eksmisjom. 10 lat Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

Przeciwko kontenerom socjalnym 
Jeszcze przed formalnym powstaniem stowarzyszenia członkowie organizacji anarchistycznych i aktywiści miejscy angażowali się w działalność na rzecz lokatorów. W 2009 rozpoczęli kampanię w sprawie przedstawionego w projekcie budżetu miasta Poznania na rok 2010 planu budowy osiedla kontenerów socjalnych. Według nich miasto robiło niewystarczająco w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców. Krytykowali standard mieszkaniowy osiedli kontenerowych oraz niskie wydatki na gospodarkę mieszkaniową, a w szczególności na budownictwo komunalne. Zwracali uwagę na złe warunki mieszkaniowe panujące w już istniejącym osiedlu kontenerowym w Bydgoszczy. W roku 2011 aktywiści przeprowadzili wystawę zdjęć i debatę na temat planu budowy osiedla substandardowego w Gdańsku. Brali udział w posiedzeniu komisji gospodarki komunalnej w sprawie kontenerów socjalnych i debacie zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą. Przerwali obrady rady miasta i organizowali protesty. Budowę osiedla przy ul. Średzkiej w Poznaniu ukończono jednak w listopadzie 2011 i w 2012 wprowadzili się tam pierwsi lokatorzy. W następujących latach Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów wielokrotnie przywoływało problem kontenerów socjalnych i domagało się zamknięcia osiedla przy ul. Średzkiej. W 2016 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podjął decyzję o jego likwidacji, w grudniu 2016 ostatni lokatorzy wyprowadzili się z kontenerów.

Przypisy 

Stowarzyszenia w Poznaniu